Esmeralda kan henvise til

 Esmeralda (navn), et pigenavn
 Esmeralda (Klokkeren fra Notre Dame), en fiktiv person i Victor Hugos roman fra 1831, Klokkeren fra Notre Dame
 Esmeralda, en tegneseriestribe af den danske tegner Jørgen Mogensen
 Esmeralda (opera af Jules Massernet), en ikke-færdiggjort opera baseret på Victor Hugos roman
 La Esmeralda (opera af Louise Bertin), en opera fra 1836 baseret på Victor Hugos roman
 Esmeralda (opera af Arthur Goring Thomas), en opera baseret på Victor Hugos roman
 Esmeralda (film fra 1905), en fransk stumfilm baseret på Victor Hugos roman
 Esmeralda (film fra 1915), en amerikansk stumfilm
 Esmeralda (tv-serie), en mexikansk tv-serie